Jakupović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandros Jakupović (* 1981), griechischer Tennisspieler bosnischer Herkunft, siehe Alexandros Giakoupovits
 Arnel Jakupovic (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Dalila Jakupović (* 1991), slowenische Tennisspielerin
 Edin Jakupović (* 1982), bosnischer Fußballschiedsrichter
 Eldin Jakupović (* 1984), schweizerischer Fußballtorhüter bosnischer Herkunft